Муниципальное образование Югское — сельское поселение в составе Череповецкого района Вологодской области.
Центр — деревня Новое Домозерово.

Образовано 12 октября 2009 года при объединении 4 ранее существовавших сельских поселений.

С июля 2020 года в состав сельского поселения входят 124 населённых пункта.
По данным переписи 2010 года, население — 4083 человека. Летом на территории поселения в 20 садоводческих кооперативах отдыхает до 13 000 дачников.

География 
Расположено в юго-восточной части района. Граничит:
 на севере с Ирдоматским сельским поселением (граница проходит по реке Шексне) и городским округом Череповец,
 на западе с Рыбинским водохранилищем, Мяксинским и Щетинским сельскими поселениями,
 на юге и юго-востоке с Ярославской областью,
 на востоке с Фоминским, Любомировским, Юроченским, Железнодорожным и Нифантовским сельскими поселениями Шекснинского района.

По территории поселения проходит автодорога Р104 Сергиев Посад — Череповец, протекают реки Малый Южок, Сурковка, Большой Юг, Мачевка, Даравка, Сарка, Мыдьевка, Мусорка, Меледка, Масловка, Ишмик, Талица, Пурновка, Ягорба, Маткома, Узкая Маткома.

Площадь сельского поселения 188 км². Центр поселения село Новое Домозерово расположено в 25 км от районного центра. Общая длина сети автодорог внутри поселения — 156 км. Организовано автобусное сообщение между населёнными пунктами района и Череповцом.

История 

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Югского сельского поселения располагались:
 Батранский сельсовет (ОКАТО 19 256 816) — 22 населённых пункта,
 Домозеровский сельсовет (ОКАТО 19 256 856) — 29 населённых пунктов,
 Мусорский сельсовет (ОКАТО 19 256 860) — 28 населённых пунктов,
 Сурковский сельсовет (ОКАТО 19 256 874) — 19 населённых пунктов,
 Телепшинский сельсовет (ОКАТО 19 256 876) — 12 населённых пунктов,
 Шалимовский сельсовет (ОКАТО 19 256 878) — 10 населённых пунктов.

6 июня 2001 года в Сурковском сельсовете была зарегистрирована новая деревня Заречка, а в Мусорском сельсовете упразднена деревня Вздыхалово.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в составе Череповецкого района были образованы:
 Домозеровское сельское поселение с центром Новое Домозерово, в которое вошёл Домозеровский сельсовет,
 Мусорское сельское поселение с центром Воскресенское, в которое вошли Телепшинский сельсовет и Мусорский сельсовет за исключением сёл Архангельское, Спас-Лом, деревень Новая, Новинка, Молоково, Тимово, Мыдьево, Поповское, Поварово, Токовые, Сорокино,
 Сурковское сельское поселение с центром Сурково, в которое вошли Батранский и Сурковский сельсоветы, деревни Даргун, Лихачево, Максимовское, Поповское, Ульяново Ирдоматского сельсовета,
 Шалимовское сельское поселение с центром Шалимово, в которое вошли Шалимовский сельсовет, сёла Архангельское, Спас-Лом, деревни Новая, Новинка, Молоково, Тимово, Мыдьево, Поповское, Поварово, Токовые, Сорокино Мусорского сельсовета.

8 апреля 2009 года был принят закон об объединении Домозеровского, Мусорского, Сурковского, Шалимовского сельских поселений в муниципальное образование Югское с центром в деревне Новое Домозерово.

Экономика 
Основные предприятия: ООО «Авангард» занимается рыболовством, производственный кооператив «Батран» — молочно-мясным животноводством и выращиванием льна, колхоз «Южок» — выращиванием зерновых и зернобобовых и разведением крупного рогатого скота, 2 предприятия производят хлеб и хлебобулочные изделия. Работают магазины продовольственных и промышленных товаров, 2 кафе и ресторан.

В деревнях Новое Домозерово, Починок, Воскресенское, Батран, Сурково, Шалимово, Архангельское расположены почтовые отделения. На территории сельского работают 2 АТС, действует сотовая связь.

В деревнях Новое Домозерово и Шалимово работают газовые котельные, а в деревнях Сурково, Мусора и Батран угольные. Строится газопровод, который должен обеспечить газоснабжение деревни Новое Домозерово от распределительной подстанции в деревне Баскаково. Действует добровольная пожарная дружина.

Образование, культура и социальная сфера 
В Новом Домозерове, Мусоре, Сурково, Батране действуют школы и детские сады, в Шалимово — школа. В деревне Карпово — лыжный стадион.
 
Фельдшерско-акушерские пункты: Домозеровский, Аксеновский, Мусорский, Сурковский, Батранский, Шалимовский.
Дома культуры: Домозеровский, Сурковский, Батранский, Шалимовский.
Клубы: Починковский, Мусорский, Югский, Сарский.
Библиотеки: Домозеровская, Починковская, Мусорская, Аксеновская, Телепшинская, Сурковская, Батранская, Шалимовская, Сарская, Ильинская библиотека-клуб.

На территории муниципального образования находятся три обелиска воинам, погибшим в годы войны. При Домозеровской школе создан музей славы, при Батранской — музей льна.

В деревне Батран действует местная православная религиозная организация «Приход храма пророка Илии».

Населённые пункты 
С 2020 года в состав сельского поселения входят 124 населённых пункта, в том числе:
 113 деревень,
 2 посёлка,
 9 сёл.

Крупнейшие из них: деревня Новое Домозерово (594 человека), село Воскресенское (338 человек), деревня Починок (258 человек), деревня Сурково (207 человек), деревня Шалимово (184 человека), деревня Якушево (156 человек), село Ильинское (149 человек), деревня Горка (144 человека).
12 населённых пунктов не имеют постоянного населения.

Населённый пункт, упразднённый 06.06.2001.

Населённый пункт, упразднённый 02.05.2020.

Примечания

Ссылки 
 Югское муниципальное образование на сайте администрации Череповецкого района

Муниципальные образования Череповецкого района
Сельские поселения Вологодской области